Bosznia-Hercegovina
 Prud, falu Odžak községben, a Szávamelléki kantonban

 Fehéroroszország
 Prud, falu a Hrodnai területen, a Dzjatlavai járásban
 Prud, falu a Hrodnai területen, a Zevlai járásban
 Prud, falu a Vicebszki területen, a Horodoki járásban

 Horvátország
Prud település Metković községben, Dubrovnik-Neretva megyében